

Toponyme 

 Saint-Florentin, une commune française de l'Indre ;
 Saint-Florentin, une commune française de l'Yonne, également chef-lieu du canton de Saint-Florentin.
 Canton de Saint-Florentin
 District de Saint-Florentin
 Gare de Saint-Florentin - Vergigny
 Rouvray-Saint-Florentin, une commune française d'Eure-et-Loir. 
 L'abbaye Saint-Florentin de Bonneval, une ancienne abbaye bénédictine, située à Bonneval (Eure-et-Loir)
 La rue Saint-Florentin, une voie de Paris
 Hôtel de Saint-Florentin, hôtel particulier 
 L'église Saint-Florentin, une église paroissiale d'Amboise (Indre-et-Loire).

Patronyme 
 Louis Phélypeaux de Saint-Florentin, duc de La Vrillière (1705-1777), un homme d'État français.

Autre 
 Le saint-florentin, un fromage français
Le saint-florentin, une espèce de melon français originaire de la ville de Saint-Florentin dans l'Yonne

Voir aussi